Асахара (,  или ) — несколько омонимичных японских фамилий.

Носители:
  — японский киберспортсмен, профессиональный игрок Magic: The Gathering.
  (род. 1972) — японский легкоатлет, специализировавшийся по бегу на короткие дистанции и прыжкам в длину.
 Сёко Асахара, настоящее имя Тидзуо Мацумото (1955—2018) — основатель и лидер организации «Аум Синрикё».

См. также 
 Асихара